Empis kan syfta på:

 Empis – ett släkte tvåvingar
 Adolphe Simonis Empis (1795–1868), fransk dramatisk författare